Albaret-le-Comtal, commune française du département de la Lozère ;
 Albaret-Sainte-Marie, commune française du département de la Lozère ;
 Albaret, une ancienne commune de l'Aveyron, aujourd'hui Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Patronyme 

 Bernard Albaret, fondateur de société Anonyme des Anciens Établissements Albaret à Rantigny dans l'Oise, constructeur de machines agricoles et à vapeur et de compacteurs depuis 1860 ;
 Céleste Albaret, née Augustine Célestine Gineste (1891-1984), la servante dévouée de Marcel Proust.